

Portugal
 Ponte D. Maria (Lagos) – ponte na freguesia de São Sebastião
 Ponte de D. Maria Pia – ponte ferroviária, desactivada em 1991, na freguesia de Bonfim, Porto
 Ponte pênsil D. Maria II – ponte pênsil do Porto, demolida em 1877
 Ponte D. Maria (Odemira) – ponte em ruínas sobre o Rio Mira, em Santa Clara-a-Velha, no concelho de Odemira

 

Desambiguações de construções